Anabasis är ett släkte växter i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter